George William Brown peut désigner :
 George William Brown (1860-1919), une personnalité politique canadienne ;
 George William Brown (1812-1890), un maire de Baltimore dans le Maryland.